Az A küszöb című televíziós sorozat epizódjainak listája.

1. évad


Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái